Trivium:

 Trivium — американская трэш-метал\металкор группа из Орландо.
 Trivium — симметричный алгоритм синхронного потокового шифрования, ориентированный на аппаратную реализацию.